Termin EE ima više značenja.

 Estonija, država
 .ee, najviši Internet domen za Estoniju